

Geografia

Austria 
 Kleinschönau  – ex comune ora frazione di Vitis, comune nel distretto di Waidhofen an der Thaya (Bassa Austria)
 Kleinschönau  – ex comune ora frazione di Zwettl-Niederösterreich, città nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)

Polonia 
 Kleinschönau  – antico nome tedesco di Sieniawka, frazione del comune di Bogatynia nel distretto di Zgorzelec (Bassa Slesia)

Russia 
 Klein Schönau  – antico nome tedesco di Oktjabrskoje, ex comune tedesco ora località nel distretto Pravdinskij (Kaliningrad